Dianzi bezeichnet:

 Dianzi (Boxing) (店子镇), Großgemeinde im Kreis Boxing in der chinesischen Provinz Shandong
 Dianzi (Guan) (店子镇), Großgemeinde im Kreis Guan in der chinesischen Provinz Shandong
 Dianzi (Ningcheng) (甸子镇), Großgemeinde im Kreis Ningcheng in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Dianzi (Pingdu) (店子镇), Großgemeinde der Stadt Pingdu in der chinesischen Provinz Shandong
 Dianzi (Shanting) (店子镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Shanting in der chinesischen Provinz Shandong
 Dianzi (Xinghe) (店子镇), Großgemeinde im Kreis Xinghe in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Dianzi (Yunxi) (店子镇), Großgemeinde im Kreis Yunxi in der chinesischen Provinz Hubei
 Dianzi (Heshui) (店子乡), Gemeinde im Kreis Heshui in der chinesischen Provinz Gansu
 Dianzi (Jiange) (店子乡), Gemeinde im Kreis Jiange in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dianzi (Kang) (店子乡), Gemeinde im Kreis Kang in der chinesischen Provinz Gansu
 Dianzi (Lintan) (店子乡), Gemeinde im Kreis Lintan in der chinesischen Provinz Gansu
 Dianzi (Shanzhou) (店子乡), Gemeinde im Stadtbezirk Shanzhou in der chinesischen Provinz Henan